Portableware je software, který se dá přenášet a spouštět na přenosných médiích typu flashdisk nebo CD/DVD.

Tyto typy programů není nutné instalovat, postačí je nakopírovat do cílové složky a spustit.

Aplikace se vyskytují jako samostatný spustitelný program nebo jako připravený zkomprimovaný soubor, který obsahuje aplikaci připravenou pro spuštění na přenosných médiích.

Typy portable aplikací 

 Firefox
 Thunderbird
 Miranda IM
 OpenOffice
 GIMP

Odkazy 
 PortableApps programy pro flash disk (EN)

Software